Terron-lès-Vendresse, Ardennes, voormalige gemeente
 Terron-sur-Aisne, Ardennes